Волма — топонім:

Річки

Білорусь 
 Волма — притока Свіслочі. Протікає в Мінській області.
 Волма — притока Іслочі. Протікає в Мінській і Гродненській областях.

Росія 
 Волма — притока Великої Просниці. Протікає в Кіровській області.
 Волма — притока Мсти. Протікає в Новгородській області.
 Волма — притока Вохтоми. Протікає в Костромській області.

Населені пункти

Білорусь 
 Волма — село в Дзержинському районі Мінської області.
 Волма — село в Смолевицькому районі Мінської області.
 Волма — село в Червенському районі Мінської області.

Росія 
 Волма — село в Кірово-Чепецькому районі Кіровської області.
 Волма — село в Крестецькому районі Новгородської області.